Zkratka VCM může mít více významů:

 Video Compression Manager – je multimediální framework pro systémy Microsoft Windows
 vinylchlorid monomer – průmyslová chemikálie používaná k výrobě PVC
 Version Control Management – verzování historie uchovávaných informací nebo dat, nejčastěji pro sledování změn ve zdrojových kódech softwaru během jeho vývoje

Zkratky